Tapia, a romániai, bánsági Tápia település román neve
Tapia, albániai falu Berat megyében, Kuçova községben